Gesamtkunstwerk, összművészeti alkotás, amiben zenei, színházi, filmográfiai, fotográfiai, irodalmi, festészeti, szobrászati és építészeti elemek összjátéka megbonthatatlan egységben tesz ki egyetlen műalkotást
Gesamtkunstwerk, Richard Wagner összművészet fogalma: a színház által való egyesítése minden művészetnek